Hartley puede hacer referencia a:

Lugares 
 Australia:
 Hartley, un despoblado en el estado de Australia Meridional.
 Hartley, un pueblo en el estado de Nueva Gales del Sur.

 Estados Unidos:
 Hartley, un lugar designado por el censo en el estado de California.
 Hartley, un municipio ubicado en el condado de O'Brien en el estado de Iowa.
 Hartley, una ciudad en el estado anterior.
 Hartley, un municipio en el estado de Pensilvania.
 Hartley, un condado en el estado de Texas.
 Hartley, un lugar designado por el censo ubicado en el estado anterior.

 Inglaterra:
 Hartley, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Cumbria.
 Hartley (Devon)
 Hartley, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Kent.
 Hartley (Tunbridge Wells), Kent

Personas 
 Brendon Hartley (1989), un piloto neozelandés.
 David Hartley (1705-1757), filósofo británico.
 Hal Hartley (1959), un director y guionista estadounidense.
 John Hartley (1849-1935), un tenista inglés.
 Justin Hartley (1977), un actor estadounidense.
 Marsden Hartley (1877-1943), un pintor y escritor estadounidense.
 Nina Hartley (1959), una actriz porno, educadora sexual y directora de películas para adultos.
 Paul Hartley (1976), un futbolista escocés.
 Thomas Gordon Hartley (1931), un botánico estadounidense.

Otros 
 Oscilador Hartley, un circuito electrónico basado en un oscilador LC.
 103P/Hartley o Hartley 2, un pequeño cometa.